Sturma ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Sturma (* 1953), deutscher Philosoph
 Leopold Sturma (1896–1965), österreichischer Rechtsanwalt und Politiker (NSDAP)